Волочаевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Волочаевское сельское поселение — входит в Смидовичский район Еврейской автономной области
 Волочаевское сельское поселение — входит в Орловский район Ростовской области